Национальный чемпионат I 1978/1979 () — 77-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1978/1979
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1978 году
Спорт в Венгрии в 1979 году